est une expression courante de la langue anglaise. Elle signifie, traduite littéralement :  ; les anglophones l'utilisent pour signaler qu'ils sont sur le point de prononcer des propos déplacés, voire vulgaires, de manière à atténuer la surprise chez l'auditeur.

Cette expression est aussi utilisée pour désigner :

Cinéma 
 Pardon My French est un film muet américain réalisé par Sidney Olcott sorti en 1921 ;
 Pardon My French est un film américain réalisé par Bernard Vorhaus sorti en 1951.

Musique 
 , album du groupe musical français Chunk! No, Captain Chunk! sorti en 2013 ;
 Pardon My French, album du saxophoniste et chanteur Marc Thomas sorti en 2014.

Autre 
 Pardon My French, est un collectif de quatre DJ français composé de DJ Snake, Tchami, Malaa et Mercer.

Notes et références